Алунанс () — латиське прізвище. Відомі носії:
 Адолфс Алунанс — латвійський актор, режисер і драматург
 Юріс Алунанс — латиський поет і філолог